Taub bedeutet:

 gehörlos, siehe Gehörlosigkeit
 nicht verwertbar im Bergbau, siehe taubes Gestein
 Saatgut, das keinen Keimling bilden kann, siehe Keimfähigkeit

Taub ist der Name von:

 Abraham H. Taub (1911–1999), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 David Rosenmann-Taub (* 1927), chilenischer Lyriker, Musiker und Künstler
 Edward Taub (* 1931), US-amerikanischer Psychologe
 Gadi Taub (* 1965), israelischer Historiker, Schriftsteller und politischer Kolumnist
 Liba Taub (* 1954), amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Mauricio Rosenmann Taub (1932–2021), chilenischer Komponist und Schriftsteller
 Siegfried Taub (1876–1946), tschechoslowakischer Politiker
 Valter Taub (1907–1982), tschechischer Schauspieler

Siehe auch:
 taube Nuss
 taube Trespe
 taube Kathode (Glühkathode)
 Taubheit
 Daub